Noce i dnie – powieść Marii Dąbrowskiej
 Noce i dnie – film fabularny z 1975 w reżyserii Jerzego Antczaka z Jadwigą Barańską i Jerzym Bińczyckim w rolach głównych
 Noce i dnie – serial telewizyjny z 1978
 Noce i dnie – singel zespołu Enej